Jean Delespine est un nom notamment porté par :
 Jean Delespine ou Jean de l'Espine du Pont-Alais (ou du Pont-Allais ou du Pontalletz), (1490 ?-1560 ?), poète comique parisien ;
 Jean de L'Espine, (v. 1500 ?-1570 ?), médecin, astrologue et auteur d'un almanach.
 Jean Delespine ou Jean de l'Espine (1505-1576), architecte angevin ;
 Jean Delespine ou Jean de l'Espine (1505-1597), théologien et moraliste protestant.